, francisé Dang Van, est un patronyme vietnamien :
 André Dang Van Nha, président directeur-général de la Société minière du Sud Pacifique
 Dang Van Ky, chercheur en mécanique de l'École polytechnique et créateur d'un critère de fatigue multiaxiale
 Đặng Văn Việt (1920), ancien colonel du Viet Minh,
 Đặng Văn Kiều (1824-1881)
 Đặng Văn Thụy (1858–1936)
 Đặng Văn Ngữ (1910 -1967)